Koitz ist der Familienname folgender Personen:

 Babsi Koitz (* 1980), österreichische Tänzerin
 Hans-Georg Koitz (* 1935), deutscher Geistlicher, Weihbischof im Bistum Hildesheim